Boyband
 Boyband (popgroep)
 Boy Band (musical)